Nair peut faire référence à :
 Nayars ou Naïr, une ethnie située au sud-ouest de l'Inde
 Nair (hair removal), un produit d'épilation fabriqué par Church & Dwight Co., Inc.
 Náir (the "Corpses"), les occupants de Helheim, le monde déshonorant des morts dans la mythologie nordique
 NAIR - National Academy of Indian Railways, Vadodara, India
 Nair & Co., une entreprise internationale dont le siège social est à Bristol, UK

Personnalités 
 Anita Nair, écrivaine indienne qui écrit en anglais ;
 Anusree (nom complet, Anusree Nair) ;
 Balan K. Nair, acteur ;
 Devan Nair,  de Singapour ;
 K. K. Nair, politicien ;
 Mira Nair réalisatrice indienne ;
 Murali Nair (1966-), réalisateur indien ;
 Navya Nair, actrice ;
 Preethi Nair, auteur ;
 Ramankutty Nair, danseur ;
 Surendran Nair (né en 1956), artiste plasticien ;
 Vinita Nair, journaliste ;
 V. K. B. Nair, officier de police.

Source de la traduction 

Homonymie